Kim Jong-kun o Kim Chong-kon (김종건) può riferirsi a:

Kim Jong-kun (1935) – avvocato sudcoreano
Kim Chong-kon (1964) – calciatore sudcoreano
Kim Jong-kun (1969) – calciatore sudcoreano